Закутневский сельский совет — входит в состав Первомайского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Закутневка.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Закутневка
 село Веселое

Примечания 

Местные советы (Первомайский район)